Guyangan (Bagor)
 Guyangan (Bangsri)
 Guyangan (Krucil)
 Guyangan (Loano)
 Guyangan (Purwodadi)
 Guyangan (Trangkil)
 Guyangan (Winong)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing